«Manuel Barrios» - conjunto del nombre propio Manuel y el apellido Barrios - puede referirse a:

Personajes 
 Manuel C. Barrios (1845-1920), médico y político peruano.
 Manuel Barrios Jiménez (1882-1936), político y diputado español.
 Manuel Barrios Masero (1892-1971), escritor (poeta) español.
 Manuel Barrios Gutiérrez (1924-2012), escritor español - padre de Manuel Barrios Casares.
 Manuel Barrios Casares (1960-), escritor español - hijo de Manuel Barrios Gutiérrez.
 Víctor Manuel Barrios Mata (1935-2021), periodista mexicano.
 Manuel Barrios (1974-), beisbolista (pitcher) panameño.

Variante
 Manuel Barrio Ayuso (1788-1850), político español.